Charitometridae är en familj av sjöliljor. Charitometridae ingår i ordningen hårstjärnor, klassen sjöliljor, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Charitometridae 7 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hårstjärnor
Charitometridae